Bràfim kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bràfim (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Bràfim (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar